Caín y Abel puede designar:

 Caín y Abel, hijos de Adán y Eva en la Biblia.
 Caín y Abel (software), un tipo de software
 Cains & Abels, una banda de rock estadounidense.
 Caín y Abel, serie de televisión surcoreana.
 Caín y Abel, una telenovela argentina .